Campbeltown (Schotland), een plaats op het Schotse schiereiland Kintyre
 Hr.Ms. Campbeltown (1919), een marineschip in Amerikaanse, Britse en Nederlandse dienst

Zie ook 
 Campbelltown (doorverwijspagina)